Соревнования по софтболу на Панамериканских играх 2015 проходили с 12 по 26 июля. В турнире участвовали шесть мужских и шесть женских сборных.

В мужском турнире чемпионами Игр стала (в 8-й раз в своей истории и 8-й раз подряд) сборная Канады, победившая в финале сборную Венесуэлы, бронзовые медали завоевала сборная Аргентины.

В женском турнире чемпионами Игр стала (во 2-й раз в своей истории) сборная Канады, победившая в финале сборную США, бронзовые медали завоевала сборная Пуэрто-Рико.

Медалисты

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды в одной группе играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды проходят во второй этап, плей-офф, проводящийся по системе Пейджа; они разыгрывают места с 1-го по 4-е.

Результаты соревнований

Мужчины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Женщины

Групповой этап 

 Проходят в плей-офф

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Игр  

2015
Софтбол
2015 год в софтболе
Международные соревнования по софтболу в Канаде